Een verkeersweg:
 N385 (Frankrijk)
 N385 (Nederland), zie Provinciale weg 385

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing